Kotow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Kotow (1913–1981), russischer Schachspieler
 Grigori Petrowitsch Kotow (1902–1944), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Nikola Kotow, bulgarischer Fußballspieler
 Oleg Walerjewitsch Kotow (* 1965), russischer Raumfahrer
 Pawel Wjatscheslawowitsch Kotow (* 1998), russischer Tennisspieler
 Wadim Jewgenjewitsch Kotow (* 1938), sowjetischer Informatiker

Siehe auch:
 Kotowa, weibliche Form des Namens